

Zene
 Underworld (együttes), brit elektronikus zenei formáció

Filmművészet
Underworld, 1927-ben bemutatott amerikai bűnügyi némafilm
 Underworld (filmsorozat), öt filmből álló amerikai sorozat
 Underworld, a sorozat 2003-as első része